

Красноармійське — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Красноармійське — село, Денисовський район, Костанайська область

Красноармійське — село, районний центр, Чувашія

Красноармійське — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Красноармійське — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район

 Красноармійське — колишня назва міста Вільнянськ з 1935 по 1939 рік
 Красноармійське — колишня назва села Хрещатицьке (Донецька область, Новоазовський район)
 Красноармійське — колишня назва села Новоселівка (Донецька область, Слов'янський  район)